Macharia ist der Familienname folgender Personen:

 Faith Macharia (* 1976), kenianische Mittelstreckenläuferin

 James Mwangi Macharia (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer